De vijftiende Pan-Amerikaanse Spelen werden gehouden van 13 tot en met 29 juli 2007 in Rio de Janeiro, Brazilië. Er namen 5633 atleten uit 42 landen deel.

Programma

Deelnemende landen

Medaillespiegel

Externe link 
  Pan-Amerikaanse Spelen - Rio de Janeiro 2007